Występy w europejskich pucharach niemieckiego klubu piłkarskiego 1. FC Köln.

Wykaz spotkań pucharowych

1961–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

1. FC Köln
Niemieckie kluby piłkarskie w europejskich pucharach